Neoplaconema är ett släkte av svampar. Neoplaconema ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Neoplaconema